

Лекма — річка в Кіровській області, права притока Летки
 Лекма — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци
 Лекма — село, Слободський район, Кіровська область

Див. також 
 Усть-Лекма